Wilcza Jama (Czarna Białostocka)
 Wilcza Jama (Sokółka)